Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2006 го́да () — 15-й сезон Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига 
Время проведения: 23 мая — 22 сентября

Турнирная таблица

Курземе 
Время проведения: 20 мая — 8 октября

Турнирная таблица

Латгале 
Время проведения: 20 мая — 24 сентября

Турнирная таблица

Земгале 
Время проведения: 26 мая — 30 сентября

Турнирная таблица

Видземе 
Время проведения: 13 мая — 27 августа

Турнирная таблица

Северо-Восток 
Время проведения: 28 мая — 24 сентября

Турнирная таблица

Квалификационный этап 

|}

Финальный турнир

Полуфиналы 

|}

Матч за 3-е место 

|}

Финал 

|}

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2006
 Первая лига Латвии по футболу 2006
 Кубок Латвии по футболу 2006

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на RSSSF

2006
Футбол в Латвии в 2006 году